Lupulella — рід хижих ссавців з родини псових. Проживають в Африці. Раніше види L. adusta й L. mesomelas вважали представниками роду Canis. У 2017 році таксономію було переглянуто, що в 2019 р. підтверджено. Етимологія:  — «вовк»,  — зменшувальний суфікс.

Кладограма 
Кладограма, наведена нижче, базується на філогенезі Ліндблад-То та ін. (2005):

Примітки 

Роди ссавців
Псові